Села:
 Кургани — Рівненська область, Рівненський район, Березнівська міська громада
 Кургани — Рівненська область, Рівненський район, Острозька міська громада

Див. також 
 Курган